Па́мятник Шопе́ну в Варша́ве — бронзовый литой памятник Фридерику Шопену в варшавском парке Лазенки, изображающий фигуру композитора, восседающего под стилизованной мазовецкой ивой. Вместе с варшавской русалкой, колонной Сигизмунда III, Дворцом на воде и Дворцом культуры и науки является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Варшавы. Памятник не только запечатлён на бесчисленных календарях, репродукциях, открытках, почтовых марках и т. д., но имеет также копии, из которых наиболее известная, в масштабе 1:1, расположена в Японии в Хамамацу.

Проект и первое исполнение 
Идея увековечения композитора возникла в варшавских музыкальных кругах во 2й половине XIX столетия, но в условиях национального угнетения со стороны России, одного из государств-разделителей Польши, шансов на воплощение в жизнь не имела. В 1901 году польская оперная певица Аделя Больска (Аделаида Больская) испросила у Николая II разрешение создать комитет по сооружению памятника.

Памятник был изваян Вацлавом Шимановским, который выиграл открытый в 1908 году конкурс, и должен был быть установлен в 1910 году, в сотую годовщину рождения Шопена. В жюри конкурса заседали такие видные артисты, как Антуан Бурдель, Поль-Альберт Бартоломэ, Гектор Феррари, Милош Котарбиньский, Юзеф Дзеконский или Леопольд Мейет. Так как проект вызвал много споров и работа по его реализации была прервана началом Первой мировой войны, памятник был закончен в Польше уже между войнами. Отлит был по частям во Франции, где находилась гипсовая модель. Части, после перевозки в Польшу, были собраны в варшавских Лазенках. Открытие состоялось 16/27 ноября 1926 года. Для памятника был сооружён цоколь и примыкающий пруд — по проекту архитектора факультета польской архитектуры Варшавского политехнического института, профессора Оскара Сосновского. Камнеобработку выполнял лодзинский завод Урбановского.

Уничтожение памятника немцами во время Второй мировой войны 
31 мая 1940 года памятник Шопену был взорван и разрезан немцами на мелкие части. Лом был вывезен по железной дороге на запад, где фрагменты памятника были использованы в качестве сырья для переплавки на немецких заводах. Оккупационные власти стремились также уничтожить все копии скульптуры, находящиеся в польских музеях; только одному из работников Великопольского музея в Познани удалось спрятать в подвале копию головы памятника. Тем не менее немцы уничтожили все гипсовые и деревянные копии, в том числе копию в масштабе 1:2, переданную музею самим автором.

Восстановление после войны 

Вследствие тщательного уничтожения скульптуры немцами её восстановление было очень сложным. Был предпринят розыск копий, которые могли бы служить образцом для реставрационных работ. В 1945 году работники нефтеперерабатывающего завода во Вроцлаве нашли на свалке лома на переплавку голову скульптуры, но она не была оригинальной, а только одной из пробных отливок, притом значительно меньшего размера. Однако удалось найти полную копию памятника под развалинами разрушенного дома Шимановского на Мокотове. На основании этой копии памятник был воссоздан и вторично открыт в 1958 году.

Как и первоначально, рядом с памятником расположен пруд. Вокруг памятника и пруда размещены скамьи для слушателей проводимых с 1959 года летних концертов произведений Шопена. Рояль во время концертов устанавливают у подножия памятника, на специально для этого сооружённой площадке. Слушатели могут также свободно размещаться на парковых газонах, окружающих памятник.

Надпись на постаменте гласит: Статуя Фридерика Шопена, разрушенная и разграбленная немцами 31 мая 1940, будет восстановлена Нацией. 17-X-1946 г.

Также высечены строки Адама Мицкевича из поэмы «Конрад Валленрод»:
 Деяния расписные пламя поглотит,
 Грабители с мечами клады разорят,
 Песня уцелеет …

Библиография

Ссылки 
 
 

Памятники по алфавиту
Варшава
Шопену
Скульптуры 1926 года
Лазенковский парк